May (Oklahoma)
May (filme) — filme de 2002
Theresa May, ex-primeira-ministra do Reino Unido
348 May, asteroide
May Calamawy, atriz egípcia-palestina

Desambiguações de antropônimos